Blue Max – nome informale in inglese della decorazione militare tedesca Pour le Mérite
 Blue Max – gioco da tavolo pubblicato nel 1983 dalla GDW
 Blue Max – videogioco pubblicato nel 1983
 The Blue Max – titolo originale del film La caduta delle aquile (1966)